Lomuto ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Lomuto (1934–1994), argentinischer Bandoneonist, Bandleader, Arrangeur und Tangokomponist
 Francisco Lomuto (1898–1950), argentinischer Bandleader, Tangopianist und -komponist